Кищук — фамилия украинского происхождения.

 Кищук, Владимир Юрьевич (1956—2014) — активист Евромайдана, Герой Украины.
 Кищук, Екатерина Сергеевна (более известна как KATERINA; род. 1993) — российская певица и фотомодель.